Giovanni Spagnolli – politico italiano, presidente del Senato dal 1973 al 1976
 Luigi Spagnolli – politico, dirigente pubblico e dirigente sportivo italiano, sindaco di Bolzano dal 2005 al 2015